Naselja i gradovi:
Bath, Jamajka – gradić i kupališno lječilište u državi Jamajka
Bath, New Brunswick – selo u kanadskoj pokrajini Novi Brunswick 
Bath, Ontario – naselje u kanadskoj pokrajini Ontario
Bath, Somerset – grad u županiji Somerset na jugozapadu Engleske
Bath, Zeeland – selo u nizozemskoj pokrajini Zeeland
Bath, California – naselje u okrugu Placer u američkoj saveznoj državi Kaliforniji
Bath, Illinois – selo u okrugu Mason u američkoj saveznoj državi Illinois
Bath, Indiana – gradić u okrugu Franklin u američkoj saveznoj državi Indiani
Bath County, Kentucky – okrug u američkoj saveznoj državi Kentucky
Bath, Maine – grad u okrugu Sagadahoc u američkoj saveznoj državi Maine
Bath, Michigan – prigradsko naselje u okrugu Clinton u američkoj saveznoj državi Michigan
Bath, New Hampshire – grad u okrugu Grafton u američkoj saveznoj državi New Hampshire
Bath, New York (grad) – grad u okrugu Steuben u američkoj saveznoj državi New York
Bath, New York (naselje) – jedno od naselja istoimenoga grada u okrugu Steuben u američkoj saveznoj državi New York
Bath, North Carolina – grad u okrugu Beaufort u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini
Bath, Pennsylvania – naselje u okrugu Northampton u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji
Bath, South Carolina – naselje u okrugu Aiken u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini
Bath, South Dakota – naselje u okrugu Brown u američkoj saveznoj državi Južnoj Dakoti
Bath County, Virginia – okrug u američkoj saveznoj državi Virginiji
Bath (Berkeley Springs), West Virginia – gradić u američkoj saveznoj državi Zapadnoj Virginiji  

Osobe:
Baths, umjetničko ime američkoga glazbenika Willa Wiesenfelda (r. 1989)
Evamaria Bath (r. 1929), njemačka filmska i kazališna glumica
Harry Bath (1924–2008), australski ragbijaš
Hubert Bath (1883–1945), engleski skladatelj i dirigent
James R. Bath (r. 1936), američki poduzetnik
Thomas Bath (1875–1956), australski političar

Sport:
Bath City F.C., poluprofesionalni nogometni klub iz Batha u engleskoj županiji Somerset
Bath Rugby, profesionalni ragbijaški klub iz Batha u engleskoj županiji Somerset

Glazba:
Bath, album američke grupe maudlin of the Well iz 2001. godine